Званое  — топоним:

Беларусь 
 Званое — деревня, Азинский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Званое — деревня, Малоситнянский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Званое — озеро в Полоцком районе Витебской области в бассейне реки Званица
 Званое — озеро в Полоцком районе Витебской области в бассейне реки Свина